

Burkina Faso 
 Benkadi, une commune du département de Dy au Burkina Faso.

Mali 
 Benkadi, une commune du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Benkadi, une commune du cercle de Dioïla dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Benkadi, une commune du cercle de Kangaba dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Benkadi, une commune du cercle de Sikasso dans la région de Sikasso au Mali ;
 Benkadi Founia, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali.